Гобе — фамилия.

 Гобе, Даниэль (1943—1987) — французская актриса и фотомодель.
 Гобе, Фернан (род. 1962) — швейцарский шахматист, международный мастер (1985).